Стилуэлл:
 Стилуэлл (Оклахома) — город в штате Оклахома.
 Стилуэлл, Джозеф Уоррен — генерал армии США.